Prym è un nome di famiglia tedesco.
 Prym Group - la più antica azienda tedesca a conduzione familiare
 Prymetall GmbH & Co. KG - azienda sussidiaria della Prym-Werke, parte di Aurubis AG

Trasporti
 Gustav Prym (nave) - nave di Gustav Prym sul Bodensee

Persone
 Prym (famiglia) - famiglia patrizia di Aachen
 Eugen Prym (1843–1913) - orientalista tedesco
 Friedrich Prym (1841–1915) - matematico tedesco